Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Ázerbájdžánu.

Demografická historie 
V tisících

naděje dožití:

rok 2016

muži 80 let

ženy 82 let

Demografická statistika

Struktura populace  
Struktura populace (01.07.2012) (odhady) :

Náboženství 

Drtivá většina obyvatel je muslimského vyznání. Odhady muslimského vyznání zahrnují čísla 91,6 % (CIA), 93,4 % (Berkley Center, 2012) nebo 99,2 % (Pew Research Center, 2009).

Většina místních muslimů vyznává ší'itský islám (asi 65% podle Berkley Center, 2016), menšina sunnitský islám asi 35 %.

Etnické skupiny

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Ázerbájdžánská společnost